T может означать:

 T - период колебаний

 T, t — двадцатая буква латинского алфавита.
 Т, т — буква кириллицы, двадцатая буква русского алфавита.
 Τ, τ (тау) — 19-я буква греческого алфавита.
 T — химический символ трития, радиоактивного изотопа водорода.
 T, t — в физике:
 Обозначение времени
 Обозначение температуры
 т — сокращённое обозначение тонны.
 Т — серия паровозов.
 T-… — серия советских танков:
 Т-34
 Т-44
 Т-54/55
 Т-62
 Т-62А
 Т-64
 Т-72
 Т-74
 Т-80
 Т-90
 Т — маршрут нью-йоркского метро.
 «t» — роман Виктора Пелевина.
 T — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы T (мтДНК) и гаплогруппы T (Y-ДНК).
 «The T» или просто T — часто используемое сокращённое обозначение MBTA (государственной транспортной системы Бостона и штата Массачусетс).